Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Piet Norval che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 1-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (primo turno)

 Justin Gimelstob /  Jared Palmer (primo turno)
 Davis Adams /  John-Laffnie de Jager (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2000
ATP Tour 2000